Кубок мира по шорт-треку 2021—2022 () — международный турнир по шорт-треку, проходивший с 21 октября 2021 года по 28 ноября 2021 годов.

Кубок мира организует ИСУ. Турнир состоит из 4 этапов.

Календарь турнира

Мужчины

Пекин 21-24 октября 2021

Нагоя 28-31 октября 2021

Дебрецен 18-21 ноября 2021

Дордрехт 25-28 ноября 2021

Женщины

Пекин 21-24 октября 2021

Нагоя 28-31 октября 2021

Дебрецен 18-21 ноября 2021

Дордрехт 25-28 ноября 2021

Микст

Пекин 21-24 октября 2021

Нагоя 28-31 октября 2021

Дебрецен 18-21 ноября 2021

Дордрехт 25-28 ноября 2021

Зачет Кубка мира

См. также 
 Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2022 — квалификация

Ссылки 
  Кубок мира на сайте ИСУ
  Результаты на сайте ИСУ

Кубок мира по шорт-треку
Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022